MTL kan syfta på:

 MTL – en valuta, se  Maltesisk lira
 MTL – ett programbibliotek för att underlätta beräkningar med linjär algebra i C++-program, se Matrix Template Library